Бельма́кскийВ Запорожской области переименовали поселки, села и целый район. Бельмак.  Городской портал Запорожья, 12 мая 2016 г. (до 2016 года — Ку́йбышевский) поселковый совет () — входит в состав Бельмакского района Запорожской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находился в пгт Бельмак (укр. Бильмак).

История 
 1920-е (?) - дата создания сельского совета.
 1957 — дата образования Куйбышевского поселкового совета после первого присвоения Куйбышево статуса пгт.

Населённые пункты совета 
 пгт Бельма́к (до 2016 - Ку́йбышево).
 с. Грузское 
 с. Дубовое 
 с. Трудово́е 
 с. Черво́ное О́зеро

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Широ́кое

Примечания 

Поселковые советы Украины